Tanneron peut faire référence à :
 Tanneron, commune française située dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 le massif du Tanneron, massif situé dans le Var (commune de Tanneron) et les Alpes-Maritimes (communes du Tignet, Peymeinade, Auribeau, Pégomas et Mandelieu-la-Napoule).